Dolok Marlawan (Siantar), een plaats in Indonesië
Dolok Marlawan (Jorlang Hataran), een plaats in Indonesië